Loma de Buenavista kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Loma de Buenavista, Hidalgo, Huehuetla, 
 Loma de Buenavista, delstaten Mexiko, Morelos,